Franciszek Andriolli,  (1794, Brentonico — 1861, Wilno (Vilnius), un artiste polonais, peintre, sculpteur d'origine italienne 
Michał Elwiro Andriolli (1836, Wilno — 1893, Nałęczów), un graphiste polonais, illustrateur et peintre, représentant du Romantisme

Notes et références 

Famille d'artistes italiens
Famille polonaise
Patronyme italien